Potoče (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Potoče (Divača), een plaats in de Sloveense gemeente Divača
 Potoče (Preddvor), een plaats in de Sloveense gemeente Preddvor